2 мая — Игорь Дьяконов (84) — советский и российский востоковед, историк, лингвист, специалист по шумерскому языку, сравнительно-исторической грамматике афразийских языков, древним письменностям, истории Древнего Востока, теоретической истории, теории социальной эволюции.
 2 мая — Оливер Рид (61) — британский актёр.
 2 мая — Анаит Цицикян (72) — армянская скрипачка и музыковед.
 2 мая — Ирина Якир (50) — советский диссидент, общественный деятель, участник правозащитного движения 1960—1970-х годов, составитель бюллетеня «Хроника текущих событий» (1970—1972), жена и адресат лирических стихотворений Юлия Кима; рак.
 3 мая — Стив Чейссон (32) — канадский хоккеист; автокатастрофа.
 7 мая — Василий Андрианов (78) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 7 мая — Шалом Бен-Хорин (85) — писатель, журналист, теолог, внёсший вклад в создание диалога и развитие иудейско-христианских отношений.
 7 мая — Юрий Захаренко (47) — бывший министр внутренних дел Республики Беларусь, полковник, член партии ОГП.
 8 мая — Евгений Блажеевский (51) — русский поэт.
 8 мая — Владимир Бочковский (75) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 8 мая — Дирк Богард (78)— британский киноактёр, писатель.
 8 мая — Василий Шевцов (84) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 9 мая — Григорий Ястребов — тренер по гребле на байдарках.
 10 мая — Шел Силверстайн (68) — американский поэт, автор песен, музыкант, карикатурист, сценарист и автор детских книг.
 12 мая — Алексей Стеблевский (88) — участник Великой Отечественной войны, гвардии майор. Герой Советского Союза.
 13 мая — Михаил Чореф (76) — советский и украинский археолог.
 14 мая — Виктор Чепелик (72) — архитектор, историк архитектуры, писатель, академик.
 14 мая — Николай Таранин (74) — участник Великой Отечественной войны и полный кавалер ордена Славы.
 14 мая — Иван Чернец (79) — Герой Советского Союза.
 15 мая — Жанис Буткус (92) — гауптштурмфюрер Латышского добровольческого легиона СС.
 15 мая — Галикс Колчицкий (77) — советский актёр театра и кино; заслуженный артист РСФСР.
 15 мая — Виктор Чухнаков (76) — Герой Советского Союза.
 16 мая — Александр Янковский (87) — машинист паровоза; Герой Социалистического Труда (1943), депутат Верховного Совета СССР X созыва.
 17 мая — Лембит Олль (33) — эстонский, ранее советский шахматист.
 20 мая — Давлеткирей Янгиреев (71) — известный лесоруб, Герой Социалистического Труда.
 22 мая — Леонид Загоруйко (75) — шахматный композитор.
 24 мая — Владимир Лавров (73) — Герой Социалистического Труда. 
 25 мая — Дмитрий Осатюк (81) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 25 мая — Ким Рыжов (68) — советский и российский сценарист.
 26 мая — Пауль Захер (93) — швейцарский дирижёр, музыкальный педагог и меценат.
 26 мая — Липарит Симонянц (83) — советский учёный, доктор технических наук.
 28 мая — Михаэль Баркаи — израильский морской офицер, герой Битвы при Латакии.
 28 мая — Ян Лебенштейн (69) — польский художник.
 30 мая — Евгений Батенчук (85) — организатор строительного производства, советский административно-хозяйственный деятель.
 31 мая — Анатолий Иванов (71) — советский писатель, один из крупнейших писателей—«почвенников», писавших романы на деревенскую тему.
 31 мая — Огюст Ле Бретон (86) — французский писатель.